Светско првенство у хокеју на леду 2003. је било 67. по реду такмичење за титулу светског првака у организацији ИИХФ. Одржано је од 26. априла до 11. маја 2003. у Финској у Хелсинкију, Тампереу и Туркуу.

Титулу је по 22. пут освојила репрезентација Канаде која је у финалној утакмици савладала Шведску после продужетка са 3:2. Бронзану медаљу освојила је селекција Словачке која је била боља од Чешке Републике са 4:2. Са шампионата су испале селекције Белорусије и Словеније.

Најбољи стрелац шампионата био је репрезентативац Финске Тему Селане, а најбољи поентер Словак Зигмунд Палфи са 15 поена (7 голова и 8 асистенција). За најкориснијег играча првенства проглашен је центар Шведске репрезентације Матс Сундин.

На турниру је постигнуто укупно 349 голова (на 56 утакмица) или 6,23 гола по утакмици. Такмичење је посматрало укупно 449.193 гледаоца или 8.021 гледалац по утакмици.

Азијске квалификације 
Утакмица азијских квалификација између Кине и Јапана одржана је 4. фебруара 2003. у јапанском граду Хасимота. Селекција домаћина је победом од 15:0 обезбедила наступ на светском првенству.

Градови домаћини 
Утакмице су игране у 3 града:

Групна фаза 
На такмичењу је учествовало укупно 16 репрезентација које су биле подељене у четири групе са по четири тима. По три првопласиране селекције из сваке групе наставиле су такмичење у другом кругу, док су се последње пласиране селекције бориле за опстанак у дивизији и за пласман на наредно првенство у Аустрији 2004. године.

Сатница утакмица је по локалном времену (CET+1)

Група А 
 Извор

Група Б 
 Извор

Група Ц 
 Извор

Група Д 
 Извор

Друга фаза 
У другој фази формиране су две групе са по 6 екипа. Бодови из групне фазе су пренесени у нове групе. Четири најбоље пласиране селекције су се пласирале у четвртфинале, док су две последње пласиране завршиле такмичење. Екипе из група А и Д чиниле су групу Е, а екипе из група Б и Ц групу Ф.

Група Е 
 Извор

Група Ф 
 Извор

Разигравање за СП 2004. 

 Извор

Као победник у далекоисточним азијским квалификацијама Јапан је задржао право наступа и на СП 2004.

Елиминациона рунда 
 Извор

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Коначан пласман и статистика

Коначан пласман

Најбољи стрелци 
Извор:

Најбољи голмани турнира 
Пет најбољих голмана светског првенства који су одиграли минимум 40% свих утакмица у целости.
Извор:

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2003 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2003 — Дивизија II

Референце

Спољашње везе 

 Сајт светске хокејашке федерације
 Службена веб презентација на страници ИИХФ-а

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Финској
Хокеј на леду у 2003.